Warman bezeichnet:
 Warman (Saskatchewan), Stadt (City) in Saskatchewan, Kanada
 Warman (Minnesota), unselbständige Siedlung im Kanabec County, Minnesota, Vereinigte Staaten

Warman ist der Familienname folgender Personen:
 Cy Warman (1855–1914), US-amerikanischer Journalist and Autor